Huron steht für:

 Angehöriger des nordamerikanischen Stammes der Huronen, siehe Wyandot
 alternative Bezeichnung der kanaanäischen Gottheit Choron, siehe Horon (Gott)
 Lake Huron in Nordamerika, siehe Huronsee
 Huron-Gletscher auf der Livingston-Insel, Antarktika
 Huron River Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Huron Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Huron ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Huron (Iowa)
 Huron (Kalifornien)
 Huron (Kansas)
 Huron (New York)
 Huron (Ohio)
 Huron (South Dakota)
 Huron (Texas)
 Huron (Wisconsin)
 Port Huron, Michigan

Siehe auch:
 Huron County
 Huron Township
 Huronische Eiszeit
 USS Huron